

Hydronyme 
 La Cagne est un petit fleuve côtier français qui rejoint la Mer Méditerranée à Cagnes-sur-Mer, arrondissement de Grasse, département des Alpes-Maritimes, région PACA.

Toponyme 
 Cagnes-sur-Mer est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui fait partie de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur.